Людми́ла Кулико́ва: Куликова, Людмила Викторовна (род. 1961) — российский учёный, директор Института филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета (г. Красноярск).
 Асланян (Куликова), Людмила Дмитриевна (род. 1954) — советская, российская, армянская и украинская шахматистка.